Карна — многозначное слово.

Мифология 
 Карна — герой «Махабхараты», сын царицы Кунти и бога Сурьи.
 Карна — древнеримская богиня органов человеческого тела.
 Карна — олицетворения горя и плача в «Слове о полку Игореве».

Топоним 
 Карна — деревня в Новозыбковском районе Брянской области России.
 Карна — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.
 Карна — деревня в Чаде, в регионе Восточный Эннеди.
 Карна — деревня в Чаде, в регионе Канем.
 Карна — река в Новозыбковском районе Брянской области.
 Карна — река в Лебяжском районе Кировской области.
 Карна — озеро в центре города Новозыбков.

Прочее 

«Карна» — ботнет, созданный неизвестным хакером для демонстрации карты компьютеров по всему миру, использующих протокол IPv4.
Карна — один из древних персидских музыкальных инструментов.
 KARNA — украинская рок-группа, созданная в 1997 году в Ивано-Франковске.